Crédit Mobilier steht für

 Société Générale du Crédit Mobilier, französische Bank
 Crédit Mobilier of America, amerikanisches Unternehmen, Mittelpunkt des Finanzierungskandales beim Bau der Bahnstrecke der Union Pacific Railroad